Навальвильяр-де-Пела () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас-Альтас. Занимает площадь 248 км². Население — 4831 человек (на 2012 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Página oficial del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela (Badajoz), España
 Página oficial de la Encamisá de Navalvillar de Pela (Badajoz), España

Муниципалитеты Бадахоса
Населённые пункты Бадахоса